Caicobado, Caicobadus, Caicabado, Caicabadus, Caicobades, Caicobades, Caicabades, Cai Cobades, Cai Cabades, Kay Kavad, Kaykavad, Kai Kavad, Kaikavad, Kay Kovad, Kaykovad, Kai Kovad, Kaikovad, Kay Kuvad, Kaykuvad, Kai Kuvad, Kaikuvad, Kay Qavad, Kayqavad, Kai Qavad, Kaiqavad, Kay Qovad, Kayqovad, Kai Qovad, Kaiqovad, Kay Quvad, Kayquvad, Kai Quvad, Kaiquvad, Kay Qabad, Kayqabad, Kai Qabad, Kaiqabad, Kay Qobad, Kayqobad, Kai Qobad, Kaiqobad, Kay Qubad, Kayqubad, Kai Qubad ou Kaiqubad pode significar:

reis lendários
 Caicobado (lendário) — xá da Pérsia

Sultões de Rum